Kurt Wallander – bohater serii powieści Henninga Mankella
 Wallander – seria szwedzkich telewizyjnych filmów z lat 1994–2007 
 Wallander – szwedzki serial z lat 2005–2013
 Wallander – brytyjski serial z lat 2008–2016
 Młody Wallander – brytyjski serial z 2020